Соревнования в прыжках с шестом у женщин на Олимпийских играх 2020 года в Токио проходят 2 и 5 августа 2021 года на стадионе Японском национальном стадионе. В соревнованиях приняли участие 31 спортсменка, прошедшие квалификационные требования по высоте прыжка или рейтингу.

Медалисты

История 
Соревнование в прыжках с шестом у женщин на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться в шестой раз. Впервые было включено в программу Олимпийского турнира в 2000 году.

Квалификация 

Квалификационный стандарт на Олимпийские игры 2020 в прыжках с шестом у женщин установлен 4,70 метра. Стандарт был установлен с целью включения в турнир спортсменов выполнившие на квалификационных соревнованиях установленный норматив, но которые не смогли пройти квалификацию по итогам мирового рейтинга ИААФ. Мировые рейтинги, основанные на расчете среднего из пяти лучших результатов спортсмена за квалификационный период с учетом сложности уровня соревнований. Данные условия для отбора спортсменов использоваться, пока не будет достигнуто ограничение в 32. 

Квалификационный период первоначально был установлен с 1 мая 2019 года по 29 июня 2020 года. Из -за пандемии коронавирусной инфекции в период с 6 апреля 2020 года по 30 ноября 2020 года соревнования был приостановлены и дата окончания продлена до 29 июня 2021 года. Дата начала квалификации по итогам мирового рейтинга также была изменена с 1 мая 2019 г. на 30 июня 2020 г. Спортсмены выполнившие квалификационный стандарт в течение этого времени, были квалифицированы, а провести отбор по мировому рейтингу было не возможно из-за отсутствия легкоатлетических турниров. ИААФ изменил требование к расчету мирового рейтинга, включив соревнования как на открытом воздухе, так и в помещении, а также последний региональный чемпионат был засчитан, даже если он проведен не во время квалификационного периода. 

НОК также могут использовать свое дополнительное место. Каждый НОК может заявить одну спортсменку независимо от времени, если у них не было спортсменок, соответствующих квалификационному стандарту для соревнований по легкой атлетике, - в прыжках с шестом.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Игр:

 Действующая олимпийская чемпионка в прыжках с шестом спортсменка из Греции Екатерини Стефаниди прошла квалификацию на Игры.

Формат и календарь турнира 
Соревнования 2020 года будут продолжать использовать двухкруговой формат, введенный в 1912 году. Два различных раунда прыжков – квалификационный и финальный. В финальном раунде не учитываются результаты квалификационного раунда. Прыгуньи выбывают, если у них есть три не использованных попытки, будь то на одной высоте или между несколькими высотами, если они попытаются изменить высоту до того, как использовали попытку на установленной высоте.

В квалификационном раунде планка устанавливается на высоте до квалификационного стандарта (будет определена ближе к началу Игр; 4,60 метра в 2016 году). Отбираются минимум 12 спортсменов. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсмены, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсмены отбираются в финал по лучшему результату. Финал продолжается до тех пор, пока все прыгуньи не выбывают.

Время Олимпийских объектов местное (Япония, UTC+9)

Квалификация 

 Q — выполнен квалификационный норматив
 q — квалифицирована по лучшему результату среди невыполнивших квалификационный норматив
 SB — лучший результат в сезоне
 PB — лучший результат в карьере
 OR — олимпийский рекорд

 WR — мировой рекорд
 AR — рекорд континента
 NR — национальный рекорд
 NM — нет ни одной зачётной попытки
 DNS — не стартовала

Финал

Примечания

Ссылки 
  Официальные сайт Токио 2020

Прыжки с шестом на Олимпийских играх